Playa del Sable puede referirse a:

Playa del Sable, arenal existente en el municipio de Arnuero, en Cantabria (España).
Playa del Sable, arenal del municipio de Val de San Vicente, en Cantabria (España).